Acidimicrobidae es una subclase de actinobacterias, con un orden: Acidimicrobiales. Son por lo general bacterias oxidadantes de hierro ferroso.

Referencias 

Actinobacteria